Белостокская область:

 Белостокская область (Российская империя)
 Белостокская область (Белорусская ССР)